Il singolare femminile del torneo di tennis Pilot Pen Tennis 2007, facente parte del WTA Tour 2007, ha avuto come vincitrice Svetlana Kuznecova che ha battuto in finale che si è ritirata sul punteggio di Ágnes Szávay 4-6, 3-0.

Teste di serie

  Svetlana Kuznecova (campionessa)
  Daniela Hantuchová (secondo turno)
  Marion Bartoli (quarti di finale)
  Dinara Safina (quarti di finale)

 Patty Schnyder (primo turno) 
 Elena Dement'eva (semifinali) 
 Sybille Bammer (secondo turno) 
 Al'ona Bondarenko (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Pilot Pen Tennis 2007